Екатерина Кузнецова:
 Кузнецова, Екатерина Андреевна (род. 2000) — российская баскетболистка.
 Кузнецова, Екатерина Васильевна (1901—1978) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 Кузнецова, Екатерина Ильинична (род. 1918) — свинарка, Герой Социалистического Труда.
 Кузнецова, Екатерина Олеговна (род. 1987) — украинская и российская актриса.